Dashti bzw. Daschti ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Daschti (Ali Dashti, ~1894–1982), iranischer Parlamentsabgeordneter, Senator und Journalist
 Rola Dashti (* 1964), kuwaitische Politikerin und UN-Funktionärin

Dashti steht für:
 Dashti (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Buschehr im Iran